Геноцид ромів (ромською — Porajmos, Samudaripen) — геноцид, організований і здійснений нацистами у 1935–1945 роках на теренах Німеччини, країн-союзників Третього Рейху й окупованих країн. Знищення ромів було частиною загальної політики націонал-соціалістів зі знищення євреїв (дивись Голокост), гомосексуалів, невиліковних хворих, наркоманів, психічно хворих і політичних опонентів.

Уважається, що від репресій 1935–1945 рр. в Європі загинуло від 600 тис. до 1 млн 500 тис. ромів(за іншими оцінками — від 220 до 500 тисяч).
У процентному відношенні ромська етнічна група найбільше потерпіла від убивств нацистами. Понад 90 відсотків ромського населення Австрії, Німеччини та Естонії було знищено нацистським режимом та його союзниками.

Першими жертвами Бабиного Яру у вересні 1941 року стали роми, п'ять таборів яких навколо Києва були цілковито знищені нацистами за кілька днів.. За твердженням українського історика Віктора Короля у Бабиному Яру окупанти розстріляли близько 10 тис.  ромів. Усього під час Другої світової війни в каральних акціях окупаційного режиму в Україні було знищено порядка 19—20 тис. осіб ромської національності, проте немає даних про загиблих у зонах бойових дій наступальних операцій, на примусових роботах, у таборах-гетто, під час рейдів УПА та радянських партизан тощо..
Загалом на території України існує понад дві тисячі місць поховань жертв масових убивств ромів.
На увічнення пам'яті депортованих і страчених представників циганського етносу 2 серпня в Україні на державному рівні відзначається Міжнародний день голокосту ромів. До 75-х роковин трагедії в Бабиному Яру в Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр», в пам’ять про ромів, розстріляних у 1941 році, встановлений монумент  «Ромська Кибитка»

29 січня 2018 р. у  Музеї «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» відбулось відкриття експозиції «Трагедія ромського народу в Україні та Молдові». Це перша в Україні постійно діюча окрема експозиція, присвячена геноциду ромів у роки Другої світової війни.

Відомі роми, які загинули чи постраждали від геноциду 
 Йоганн Толльманн
 Джанго Рейнхардт
 Матео Максимов
 Микола Сліченко
 Папуша
 Сеттела Штайнбах

Примітки

Література 
 Кенрик Д., Паксон Г. Цыгане под свастикой. — М., «Текст», журнал «Дружба народов», 2001.

Посилання 
 13 фактів про геноцид ромів у XX столітті 
 Зіневич Н. До питання про специфіку геноциду ромів на українських землях … //ГОЛОКОСТ І СУЧАСНІСТЬ. Студії в Україні і світі. № 2 (6) 2009 — С. 148–163
 Бренда Дейвіс Лутц, Джеймс М. Лутц. Цигани як жертви Голокосту 
 Михайло Тяглий. Геноцид ромів і Голокост в Україні. Інтерв`ю Громадському Радіо 04 квітня 2016 
 М. Тяглий. «Наказую... переслати... списки циганів»: Збір органами влади Райхскомісаріату Україна відомостей про ромів у липні 1942 р. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі   № 1 (9) 2011 – С. 101-122 
 М. Тяглий. Окупаційна політика та доля ромів України // Україна в Другій світовій війні: Погляд з ХХІ століття. – Київ:Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – С. 864-897 
 О. В. Козакова. ДОЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЦИГАН У ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXVIII – С. 343-346 
 Г. П. Коваль. Знищення фашистами ромів в окупованій Україні в 1941 – 1944 роках: погляд через десятиліття
 Геноцид проти ромів у роки Другої світової війни 
 МАТЕРІАЛИ Міжнародної циганознавчої науково-практичної конференції «РОМИ УКРАЇНИ: із минулого в майбутнє» (Київ, 10–11 червня 2008 року). Київ: ЮСТИНІАН, 2009 
 А. Данилкин. Цыганские дети и нацистские интриги 

Геноцид
Друга світова війна
Злочини проти людяності